Тарко-Сале () град је у Русији у Јамало-Ненецији.

Становништво

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

Градови у Јамало-Ненецији